Ken Lee (lied), een verhaspeling door een Bulgaarse Idolskandidaat van het lied Without You
 Ken Lee (zakenman), medeoprichter van de Bing Lee-winkelketen in Australië